wrz – codice ISO 639-3 della lingua waray (Australia)